Sibbo kyrka kan syfta på:

Sibbo gamla kyrka – en medeltida gråstenskyrka belägen i Sibbo kyrkby  i landskapet Nyland
Sibbo nya kyrka – en tegelkyrka från slutet av 1800-talet belägen i Sibbo kyrkby i landskapet Nyland
Sibbo kyrka (Helsingfors) – en numera riven byggnad i Helsingfors